Ženská dvouhra Tashkent Open 2019 probíhala ve druhé polovině září 2019. Do singlové soutěže taškentského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla ruská tenistka Margarita Gasparjanová, kterou ve druhém kole vyřadila Černohorka Danka Kovinićová.

Vítězkou se stala třetí nasazená Belgičanka Alison Van Uytvancková, jež ve finále zdolala rumunskou turnajovou osmičku a šampionku z roku 2008 Soranu Cîrsteaovou po třísetovém průběhu 6–2, 4–6 a 6–4. V probíhající sezóně si připsala, po triumfu na Hungarian Ladies Open, druhé turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour. Udržela tak kariérní finálovou neporazitelnost a premiérově ovládla dva turnaje v jednom kalendářním roce.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Tashkent Open
WTA Tour 2019